Форсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Форсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн